Gravina puede referirse a:

 Federico Gravina, marino y militar español y 12º capitán general de la Real Armada Española.
 Gravina di Catania, localidad italiana de la Ciudad metropolitana de Catania, región de Sicilia.
 Gravina in Puglia, localidad italiana de la provincia de Bari, región de Puglia.
 Gravina (1881), crucero desprotegido de la Armada Española de la Clase Velasco.
 Gravina (G), destructor de la Armada Española perteneciente a la Clase Churruca.
 Gravina (D-62), destructor de la clase Gearing de la Armada de Estados Unidos.